Gleirschtal heißen folgende Täler in Tirol (Österreich):

 Gleirschtal (Karwendel), ein Seitental des Hinterautals im Karwendel
 Gleirschtal (Stubaier Alpen), ein Seitental des Sellraintals in den Stubaier Alpen